Baltic Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Baltic Open rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Jurmale na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 na Łotwie